Davide Bresadola (ur. 10 września 1988 w Cles) – włoski skoczek narciarski i kombinator norweski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich (2006, 2014 i 2018), reprezentant C. S. Esercito.

W Pucharze Świata w kombinacji norweskiej zadebiutował 14 stycznia 2006 w Val di Fiemme. Nigdy nie zdobył punktów do klasyfikacji zawodów tej rangi.

Na igrzyskach w 2006 roku wziął udział w sprincie na 7,5 km, gdzie zajął 44. miejsce oraz w drużynowym konkursie skoków, gdzie zajął jedenaste miejsce.

W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował 30 stycznia 2011 w Willingen zajmując 46. pozycję. Pierwsze punkty PŚ zdobył 12 lutego 2011 w Vikersund zajmując 26. miejsce.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 15 marca 2012 na Letalnicy w Planicy, gdzie podczas kwalifikacji do konkursu indywidualnego uzyskał 204,5 metra.

Po sezonie 2018/2019 ogłosił zakończenie kariery.

Jego młodszy brat, Giovanni Bresadola, jest skoczkiem narciarskim.

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Bresadoli na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Bresadoli na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty D. Bresadoli na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty D. Bresadoli na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LPK

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988
Włoscy kombinatorzy norwescy
Włoscy olimpijczycy
Włoscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018